Boys Boys Boys:
 Boys Boys Boys — песня Леди Гаги из альбома The Fame.
 Boys Boys Boys или Boys (Summertime Love) — песня итальянской певицы Сабрины.